Ву́лиця Костюшка (також вулиця Тадеуша Костюшка) — назва вулиць у різних населених пунктах України та інших країн Європи.



Вулиця Костюшка 
 Вулиця Костюшка — вулиця у місті Володимир.
 Вулиця Костюшка — вулиця у місті Дніпро.
 Вулиця Костюшка — вулиця у місті Дубно.
 Вулиця Костюшка — вулиця у місті Ківерцях.
 Вулиця Костюшка — вулиця у смт Козова.
 Вулиця Костюшка — вулиця у місті Костянтинівка, Донецька область.
 Вулиця Костюшка — вулиця у місті Кривий Ріг.
 Вулиця Костюшка — вулиця у місті Львові.
 Вулиця Костюшка — вулиця у смт Любешів.
 Вулиця Костюшка — вулиця у місті Полонне.
 Вулиця Костюшка — вулиця у місті Рівне.
 Вулиця Костюшка — вулиця у місті Хмельницькому.

Вулиця Тадеуша Костюшка 
 Вулиця Тадеуша Костюшка — вулиця у місті Броди.

Провулок Костюшка 
 Провулок Костюшка — провулок у місті Донецьк.
 Провулок Костюшка — провулок у місті Запоріжжя.
 Провулок Костюшка — провулок у місті Ківерці.

Колишні назви 
 Вулиця Костюшка — колишня назва вулиці Івана Павла ІІ у місті Мостиська.
 Вулиця Костюшка — колишня назва вулиці Камінної у місті Тернополі.

Примітки 

Вулиці, названі на честь людей